Die Abkürzung EBX steht für:
Embedded Board eXpandable – ein Formfaktor
Extended Base Register – ein Prozessor-Register der IA-32-Architektur (extended steht für die Erweiterung von 16 auf 32 Bit)
Explorer-Belt-Expedition – eine Arbeitsform der Pfadfinderbewegung
Electronic Book Exchange – ein Standard zum sicheren Austausch elektronischer Bücher
Grupo EBX – ein durch Eike Batista gegründeter brasilianischer Rohstoff- und Industriekonzern

EBX